Charles Townsend kan syfta på bland andra:
 Charles Townsend (1872–1906), amerikansk fäktare
 Charles Champlain Townsend (1841–1910), amerikansk politiker
 Charles E. Townsend (1856–1924), amerikansk politiker
 Charles Haskins Townsend (1859–1944), amerikansk iktyolog
 Charles Henry Tyler Townsend (1863–1944), amerikansk entomolog
 Charles Townsend (1932–2015), amerikansk slavist

Se även 
 Charles Townshend